Zelengrad, un village du nord-est de la Macédoine du Nord ;
 Zelengrad, un village du comitat de Zadar en Croatie.